Люта — топоним:

Белоруссия 
 Люта — деревня в Брестском районе Брестской области.
 Люта — река в Белоруссии, правый приток Лани (бассейн Днепра).

Россия 
 Люта — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Люта — река в Псковской области, левый приток Плюссы.
 Люта — река в Псковской области, правый приток Шелони.

Украина 
 Люта — село в Ужгородском районе Закарпатской области.

Черногория 
 Люта — село на берегу Бока-Которского залива.

Другое 
 Мандолина-люта — музыкальный инструмент.